Hoyleton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hoyleton (ort i Australien), South Australia, Wakefield,

USA 

 Hoyleton (ort i USA), Illinois, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar